У Верховинському районі Івано-Франківської області на обліку перебуває 14 пам'яток архітектури.

Посилання
реєстри пам'яток Івано-Франківської області

Верховинський район
Верховинського району